

События 
 Консулы имп. Галерий и имп. Максимин.
 Тяжёлая болезнь Галерия. Он вновь разрешил исповедание христианства. Смерть Галерия. Максимин Даза повёл армию против Лициния, но они встретились в Вифинии и договорились о том, что Лициний получает европейские восточные провинции, а Максимин — азиатские. Максимин начал переговоры с Максенцием. Лициний вступил в союз с Константином. Помолвка Лициния с Констанцией, сводной сестрой Константина.
 311—314 — Папа св. Мильтиад.
 Последнее преследование христиан в Риме.
 Посвящение епископа Карфагена. Один из посвящавших был виновен в каком-то проступке. Группа из 70 епископов во главе с примасом Нумидии объявила посвящение незаконным и отлучила епископа.
 Восстание беженцев на юге Китая подавлено.
 Лю Цун выступает против империи Цзинь.
 Поражение Сыма Юя. Действия Ши Лэ. Падение Лояна. Взятие Чанъани хуннами.
 Победа табгачей над хуннами. Бегство белых сяньби к озеру Кукунор.
 Поход Ши Лэ к реке Хуай и ликвидация китайского правительства.
 Табгачам уступлена область Бинчжоу в Северной Шаньси за помощь в войне против хуннов.

Скончались 
 25 ноября — Пётр Александрийский, священномученик, христианский богослов.
 Кир (мученик).

См. также